Ziesmer ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Ziesmer (1890–1966), deutscher Grafiker und Kunstmaler in Danzig und Niedersachsen
 Ronny Ziesmer (* 1979), deutscher Turner
 Santiago Ziesmer (* 1953), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Ziesemer